Einstein se največkrat nanaša na Alberta Einsteina, švicarsko-ameriškega fizika in matematika nemškega rodu (1879–1955).

Priimek Einstein nosijo ali so nosile še druge znane osebnosti:
 Maja Einstein (1881–1951) - sestra Alberta Einsteina
 Mileva Einstein (roj. Marić; 1975–1948) - prva žena Alberta Einsteina

Einstein je lahko tudi:
 Einstein (enota) - fizikalna enota
 2001 Einstein - asteroid glavnega pasu

Glej tudi 
 Einsteinij